Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji PTT Pattaya Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-australský pár Sania Mirzaová a Anastasia Rodionovová, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stala nenasazená japonsko-australská dvojice Kimiko Dateová a Casey Dellacquová, která po dvousetovém průběhu finále přehrála uzbecko-ruský pár Akgul Amanmuradovová a Alexandra Panovová poměrem 6–3 a 6–2.

Nasazení párů 
  Kchaj-čchen Čchangová /  Vania Kingová (čtvrtfinále)
  Marina Erakovicová /  Heather Watsonová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Šachar Pe'erová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Thailand Open (Pattaya)